Ruhr steht für:

 Ruhr, rechter Zufluss des Rheins
 die frühere Schreibweise der Rur, eines rechten Nebenflusses der Maas im Grenzgebiet von Belgien, Deutschland und den Niederlanden
 Bauchfluss: mehrere Durchfallerkrankungen, siehe Dysenterie

Siehe auch:

 Haus Ruhr
 Ruhrgebiet
 Roer
 Ruer